Hakone  se poate referi la:

 Orașul Hakone , o localitate în Japonia, în prefectura Kanagawa
 Muntele Hakone, un munte în Japonia
 1098 Hakone, un asteroid din centura principală
 Funitelul Hakone
 Funicularul Hakone Tozan